Роберт Иосифович Ге́рбек (1907—1994) — советский артист балета, балетмейстер, балетный педагог.

Биография 
Родился 28 февраля (13 марта) 1907 года в Екатеринодаре (ныне Краснодар). После занятий в частной школе балета в 1930 году окончил вечернее отделение Ленинградский художественный техникум, ученик В. А. Семёнова, В. И. Пономарёва, А. В. Ширяева, А. М. Монахова.

В 1928—1929 годах в ансамбле И. Ф. Кшесинского исполнил партии: Альберт («Жизель» А. Адана), Зигфрид («Лебединое озеро» П. И. Чайковского), Юноша («Шопениана»); Феникс («Капризы бабочки» Н. С. Кроткова), Кули («Красный мак» Р. М. Глиэра); Люк («Волшебная флейта» Р. Дриго).

В 1930 — 1962 годах артист ЛАТОБ имени С. М. Кирова. Ведущий танцовщик, исполнитель игровых ролей, в том числе гротескового плана. Характерный и мимический артист большого темперамента и чёткого рисунка. Его творчеству близка эстетика хореодрамы, ему был свойственен интерес к театральной природе танца. Много выступал на эстраде с женой, Н. П. Сахновской (1908—1990).

В годы Великой Отечественной, в блокадном Ленинграде работал в балетной группе под руководством О. Г. Иордан, затем руководил танцевальным коллективом АПП ЛенВО.

Организатор и руководитель Ансамбля классического балета при Новгородской филармонии (1948—1979). Главный балетмейстер ЛТМК (1961—1971).

В 1954 — 1992 годах (с перерывами) преподавал дуэтный танец, народно-характерный танец, актерское мастерство в ЛАХУ имени А. Я. Вагановой.

Умер 11 мая 1994 года. Похоронен в Санкт-Петербурге на Большеохтинском кладбище.

Балетные партии 
 «Раймонда» А. К. Глазунова — Абдерахман
 «Дон Кихот» Л. Ф. Минкуса — Эспада
 «Бахчисарайский фонтан» Б. В. Асафьева — Нурали, Гирей 
 «Красный мак» Р. М. Глиэра — Ли Шанфу
 «Лауренсия» А. А. Крейна — Менго
 «Тропою грома» К. А. Караева — Герт
 «Тарас Бульба» В. П. Соловьёва-Седого — Тарас, Остап
 «Эсмеральда» Ц. Пуни — Клод Фролло
 «Гаянэ» А. И. Хачатуряна — Гико 
  — «Шурале» Ф. З. Яруллина — Шурале

Первый исполнитель партий 
  — «Партизанские дни» Б. В. Асафьева (балетмейстер В. И. Вайнонен) — отец Керима 
  — «Сердце гор» А. М. Баланчивадзе (балетмейстер В. М. Чабукиани) — Заал 
  — «Ромео и Джульетта» С. С. Прокофьева (балетмейстер Л. М. Лавровский) — Тибальд 
  — «Лебединое озеро» П. И. Чайковского (редакция Ф. В. Лопухова) — Ротбарт
  — «Спартак» А. И. Хачатуряна (балетмейстер Л. В. Якобсон) — Красс

 Балетные постановки 
  — «Тема с вариациями» на музыку П. И. Чайковского (ЛМАТОБ)
  — «Алые паруса» В. М. Юровского (Татарский ГТОБ имени М. Джалиля)
 ,  — «Фея кукол» Й. Байера (ЛТМК)

Танцы 
 «Гаянэ» А. И. Хачатуряна — курдский
 «Пламя Парижа» Б. В. Асафьева — баскский
 «Раймонда» А. К. Глазунова — ''чардаш

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1951) — за исполнение заглавной партии в балетном спектакле «Шурале» («Али-Батыр») Ф. З. Яруллина, поставленный на сцене ЛАТОБ имени С. М. Кирова
 заслуженный артист РСФСР (1954)
 медали
Блокада Ленинграда
Выпускники Академии русского балета имени А. Я. Вагановой
Преподаватели академии русского балета имени А. Я. Вагановой
Балет Мариинского театра
Персоналии:Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии
Похороненные на Большеохтинском кладбище